Goianésia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Goianésia (ort), Goiás, 
 Goianésia (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar